|}
Die Bahnstrecke Randers–Hadsund war eine normalspurige Eisenbahnstrecke in Dänemark in Nordjütland. Sie wurde von der privaten dänischen Eisenbahngesellschaft Randers–Hadsund Jernbane (RHJ) betrieben. Die Strecke wurde am 10. Oktober 1883 eröffnet.

Die Strecke war eine Lokalbahn im Osten Jütlands zwischen Randers und Hadsund Syd. Als 1904 der Vorgänger der heutigen Hadsundbroen in Form einer Drehbrücke eröffnet wurde, fuhren die Züge der Bahnstrecke Aalborg–Hadsund von Aalborg kommend bis Hadsund Syd.

Durch die Zunahme des Straßenverkehrs nach dem Zweiten Weltkrieg war die Linie nicht mehr profitabel zu betreiben und wurde am 31. März 1969 geschlossen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke im Königreich Dänemark